Стара ратуша може означати:
 Стара ратуша (Лейпциг) — ратушу, що розташована в Лейпцигу;
 Стара ратуша (Лінц) — міську ратушу столиці Верхньої Австрії міста Лінц;
 Стара ратуша (Мюнхен) — будівлю в Мюнхені;
 Стара ратуша (Табор) — розташована в місті Табор, Південночеський край;
 Стара ратуша (Торонто) — адміністративну будівлю міської влади Торонто від 1899 до 1966 року.

Див. також 
 Стара ратуша в Амстердамі — картина нідерландського живописця Пітера Санредама. Створена 1657 року;
 Нова ратуша (значення)